Laurent Capet – ex pallavolista e allenatore di pallavolo francese
 Lucien Capet – violinista e compositore francese
 Marie-Gabrielle Capet – pittrice francese